Волжское сельское поселение — сельское поселение в Некоузском муниципальном районе Ярославской области. Административный центр — посёлок Волга.

География 
Волжское сельское поселение граничит:
 на севере с Веретейским сельским поселением Некоузского района;
 на востоке — урез реки Волга;
 на юге с Мышкинским муниципальным районом;
 на западе с Некоузским сельским поселением Некоузского района.

История 
Волжское сельское поселение с центром в посёлке Волга образовано Законом Ярославской области от 21.12.2004 года № 65-З «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» в границах Волжского и Шестихинского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 66 населённых пунктов.

Местное самоуправление 
 Главы Волжского сельского поселения
 Кувакин Николай Александрович
 с 3.07.2016 года — Демехина Наталья Александровна

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Волжского поселения

Сельские поселения Ярославской области